Bangala bezeichnet:

 Bangala (Sprache), Sprache in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan und Uganda
 Bangala (Volksgruppe), Volksgruppe in der Demokratischen Republik Kongo

Bangala ist der Familienname folgender Personen:

 Litombo Bangala (* 1994), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Zaba Bangala (* 2001), schwedischer Basketballspieler